Der Name Zeune bezeichnet die Personen:

 Joachim Zeune (* 1952), Historiker, Mittelalterarchäologe und Burgenforscher
 Johann August Zeune (1778–1853), Pädagoge
 Johann Karl Zeune (1736–1788), Philologe